Plaats in Indonesië
 Panenjoan (Carenang), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Panenjoan (Cicalengka), een plaats in het bestuurlijke gebied Bandung in de provincie West-Java